
Die Ghana Premier League 2013/14 (nach dem Namenssponsor Globacom zu Saisonbeginn offiziell als Glo Premier League 2013/14 bezeichnet) war die 54. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 15. September 2013 eröffnet und endete am 4. Juni 2014. Asante Kotoko FC gewann die Meisterschaft vor Heart of Lions FC, Absteiger waren King Faisal FC, Ebusua Dwarfs FC und Amidaus Professionals FC.

Statistiken

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ghana Football Association:  In: ghanafa.org (englisch).

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14